Добершюц () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Лейпциг. Входит в состав района Северная Саксония.

Население составляет 4300 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 79,81 км². Официальный код — 14 3 74 080.

Известные уроженцы 
 Вислиценус, Густав-Адольф (1803—1875) — немецкий протестантский богослов.

Ссылки 
 www.doberschuetz.de  Официальная страница.

Города Саксонии